Dieser Artikel dient der Darstellung bedeutender Statistiken zu den Iserlohn Roosters, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. An wichtigen Stellen wird dort auf einzelne Abschnitte dieser Datensammlung verlinkt.
Aus den Statistiken ergeben sich die einzelnen vereinsinternen Rekorde in der Deutschen Eishockey Liga. Im Jahre 2000 lagerte der Iserlohner EC e.V. seine Profimannschaft in eine GmbH aus, die den Namen Iserlohn Roosters bekam. In den bisherigen 17 Spielzeiten erreichten die Roosters fünfmal die Play-offs und setzten 239 Spieler ein. Eine komplette Auflistung aller Spieler findet sich im Unterartikel Iserlohn Roosters/Spielerliste.

Alle Statistiken befinden sich auf dem Stand nach der Saison 2016/17.

Vereinsinterne Rekorde in der DEL

Gesamtführende (Hauptrunde)

Gesamtführende Torwarte (Hauptrunde)

Saisonrekorde (Hauptrunde)

Sonstige Rekorde (Hauptrunde) 

 Meiste Spiele in Folge mit mindestens einem Scorerpunkt: 11 Spiele in Folge (Bob Wren (2007/08) / Michael Wolf (2008/09))
 Meiste Spiele in Folge mit mindestens einem Tor: 7 Spiele in Folge (Jimmy Roy (2007/08) / Michael Wolf (2007/08))
 Meiste Spiele in Folge mit mindestens einem Assist: 10 Spiele in Folge (Marty Wilford (2009/10))
 Meiste Spiele in Folge absolviert (Torhüter): 52 Spiele (Jimmy Waite (2002/03))
 Längste Zeit ohne Gegentor: 178 Minuten und 42 Sekunden (Jimmy Waite (2002/03))
 Meiste Siege in Folge: 5 Siege (Rich Parent (2001/02) / Norm Maracle (Zweimal 2007/08) / Manny Legace (2010/11) / Sébastien Caron (2011/12, 2012/13) / Mathias Lange (2014/15))

Gesamtführende (Playoffs)

Gesamtführende Torwarte (Playoffs)

Sonstige Rekorde (Playoffs) 

 Meiste Spiele in Folge mit mindestens einem Scorerpunkt: 3 Spiele in Folge (Ryan Ready / Bob Wren (alle 2007/08) / Brent Raedeke (2013/14) / Mike York / Chris Connolly / Brent Raedeke (alle 2014/15))
 Meiste Spiele in Folge mit mindestens einem Tor: 3 Spiele in Folge (Chris Connolly (2014/15))
 Meiste Spiele in Folge mit mindestens einem Assist: 3 Spiele in Folge (Brent Raedeke (2013/14) / Mike York (2014/15))
 Meiste Spiele in Folge absolviert (Torhüter): 7 Spiele (Norm Maracle (2007/08))
 Längste Zeit ohne Gegentor: 95 Minuten und 40 Sekunden (Mathias Lange (2013/14))
 Meiste Siege in Folge: 3 Siege (Norm Maracle (2007/08))

Saisonbilanzen 
Legende:
(Sp = Spiele insgesamt; S = Siege; SnV = Siege nach Verlängerung; SnP = Siege nach Penaltyschießen; NnV = Niederlagen nach Verlängerung; NnP = Niederlagen nach Penaltyschießen; N = Niederlagen; T = Tore; GT = Gegentore; Diff = Tordifferenz)

Trainerbilanzen 
Legende:
(Sp = Spiele, S = Siege (reguläre Siege, Siege nach Verlängerung, Siege nach Penaltyschießen), N = Niederlagen (reguläre Niederlagen, Niederlagen nach Verlängerung, Niederlagen nach Penaltyschießen), Sieg % = Siegquote, Pkt = Punkte, Pkt ø = Punkte pro Spiel)

* Wechsel während der laufenden Saison;
** Interimstrainer

Zuschauerstatistik 

(Angegeben ist die Gesamtauslastung der ganzen Saison. In Klammern sind die Hauptrunde / Play-offs separat aufgeführt.)

Quellen 

!
Liste (Eishockey)